CBN é uma sigla que pode referir-se a:

Central Brasileira de Notícias - rede de rádio brasileira, pertencente ao Sistema Globo de Rádio

Convenção Batista Nacional - grupo batista oriundo da Convenção Batista Brasileira que aceita a doutrina pentecostal dos dons do Espírito Santo em sua liturgia.

Nitreto de boro - material artificial.

Desambiguações de siglas